Kenny – irlandzkie nazwisko
 Kenny – brytyjski zespół glamrockowy
 Kenny McCormick – jeden z głównych bohaterów serialu animowanego South Park